BU je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Burundi.
 kratica za Univerza Boston (angl. Boston University)

Glej tudi 

Kratice